|-
| (47501) 2000 AN53||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47502) 2000 AN54||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47503) 2000 AQ54||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47504) 2000 AJ56||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47505) 2000 AB57||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47506) 2000 AA58||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47507) 2000 AM58||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47508) 2000 AQ58||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47509) 2000 AJ60||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47510) 2000 AL60||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47511) 2000 AN60||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47512) 2000 AY60||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47513) 2000 AS66||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47514) 2000 AW66||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47515) 2000 AB69||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47516) 2000 AQ69||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47517) 2000 AT71||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47518) 2000 AU71||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47519) 2000 AK79||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47520) 2000 AO79||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47521) 2000 AS84||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47522) 2000 AW84||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47523) 2000 AB85||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47524) 2000 AJ90||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47525) 2000 AL90||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47526) 2000 AM90||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47527) 2000 AR90||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47528) 2000 AE95||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47529) 2000 AM96||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47530) 2000 AO96||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47531) 2000 AY96||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47532) 2000 AF97||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47533) 2000 AY97||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47534) 2000 AD98||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47535) 2000 AA99||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47536) 2000 AB102||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47537) 2000 AP108||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47538) 2000 AR113||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47539) 2000 AZ113||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47540) 2000 AK115||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47541) 2000 AX115||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47542) 2000 AN118||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47543) 2000 AP118||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47544) 2000 AW118||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47545) 2000 AZ118||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47546) 2000 AN119||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47547) 2000 AM121||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47548) 2000 AO124||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47549) 2000 AE126||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47550) 2000 AS126||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47551) 2000 AM128||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47552) 2000 AR128||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47553) 2000 AE129||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47554) 2000 AN130||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47555) 2000 AM136||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47556) 2000 AL137||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47557) 2000 AP137||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47558) 2000 AU137||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47559) 2000 AK143||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47560) 2000 AD144||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47561) 2000 AA147||||4 січня 2000||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (47562) 2000 AZ148||||7 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47563) 2000 AW149||||7 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47564) 2000 AD150||||7 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47565) 2000 AJ150||||7 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47566) 2000 AU150||||8 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47567) 2000 AL154||||2 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47568) 2000 AW155||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47569) 2000 AP159||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47570) 2000 AM162||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47571) 2000 AT162||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47572) 2000 AK167||||8 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47573) 2000 AV170||||7 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47574) 2000 AF171||||7 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47575) 2000 AL172||||7 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47576) 2000 AW172||||7 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47577) 2000 AD173||||7 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47578) 2000 AT174||||7 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47579) 2000 AW174||||7 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47580) 2000 AQ175||||7 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47581) 2000 AN178||||7 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47582) 2000 AO179||||7 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47583) 2000 AW182||||7 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47584) 2000 AX182||||7 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47585) 2000 AA192||||8 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47586) 2000 AE193||||8 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47587) 2000 AU198||||8 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47588) 2000 AM201||||9 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47589) 2000 AY201||||9 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47590) 2000 AY202||||10 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47591) 2000 AD203||||10 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47592) 2000 AO203||||10 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47593) 2000 AF204||||12 січня 2000||Обсерваторія Гай-Пойнт||Денніс Чесні
|-
| (47594) 2000 AQ204||||8 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47595) 2000 AK207||||3 січня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (47596) 2000 AA213||||6 січня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (47597) 2000 AK214||||6 січня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (47598) 2000 AR215||||7 січня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (47599) 2000 AB216||||7 січня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (47600) 2000 AF227||||10 січня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|}

47500